Domingos est un mot espagnol signifiant « dimanche ». C'est également un prénom hispanique correspondant à Dominique, devenu patronyme.

Variantes 
Il existe les variantes , dont la terminaison en -ez indique la filiation : Domínguez, fils de Domingo, comme  est le fils de , ainsi que .

Personnalités portant ce prénom

Personnalités portant ce nom 

 Camilo Domingos (1965-2005), chanteur cap-verdien ;
 Wagner Domingos (1983-), athlète brésilien.

Toponymie

Voir aussi 
 
Prénom masculin
Patronyme portugais
Prénom espagnol
Homonymie de prénom
Patronyme hispanique